Mi Casa, Su Casa é o primeiro álbum da banda de rock brasileira, Penélope. Lançado em 1999, com o selo Sony Music, o álbum vendeu 50 mil cópias, número expressivo para uma banda de rock feminino em uma cena inexistente na época. Teve como sucesso as músicas "Holiday", "Teen", "Circo" e "Namorinho de Portão", tema da novela Malhação, em 2000.

Faixas
Mi casa, su casa
Naqueles dias
Namorinho de Portão
Jr.
Abrigo
Der Mond
Circo
O ponto
1/2
Teen
Holiday
Sombreado
Harold
Tão Seu (Ao Vivo)

Ver também 

 Telefone

Álbuns de estreia de 1999
Álbuns de rock